A competição de 10 km estilo livre feminino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 ocorreu no dia 15 de fevereiro no Parque Olímpico de Whistler.

Medalhistas

Resultados

10 km livre feminino